Форкальк'є́ () — муніципалітет у Франції, у регіоні Прованс — Альпи — Лазурний Берег, департамент Альпи Верхнього Провансу. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 610 км на південний схід від Парижа, 85 км на північний схід від Марселя, 40 км на захід від Дінь-ле-Бена.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році у муніципалітеті числилось 2116 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 4365,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача.

Сусідні муніципалітети

Галерея зображень

Посилання 

 Офіційний сайт Мерія муніципалітету Форкальк'є

 Форкальк'є на сайті французького Національного інституту географії
 Форкальк'є на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень.
 [ Розташування муніципалітету Форкальк'є на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Альпи Верхнього Провансу

Примітки 

Муніципалітети департаменту Альпи Верхнього Провансу